Głębokość ugrupowania bojowego - odległość od czołowych oddziałów (pododdziałów) do tyłowej granicy rozmieszczenia odwodów wojsk rakietowych, drugich rzutów i lotnictwa frontowego włącznie mierzona w kilometrach.

Bibliografia 
 

Ugrupowanie wojsk